Unionstiden kan avse två olika epoker i Sveriges historia:

* Unionstiden – avser vanligtvis perioden 1389–1523, då Sverige tillsammans med Danmark och Norge ingick i Kalmarunionen, se Sverige under Kalmarunionens tid
 Unionstiden – även perioden 1814–1905, då Sverige och Norge var i personalunion, se Svensk-norska unionen